Стантън може да се отнася за:
 Хора
 Андрю Стантън (р. 1965), американски аниматор
 Елизабет Кейди Стантън (1815-1902), американска общественичка
 Хари Дийн Стантън (1926–2017), американски актьор

 Окръзи в САЩ
 Стантън (окръг, Канзас)
 Стантън (окръг, Небраска)